Дорошевичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Дорошевичи — деревня в Петриковском районе Гомельской области.
 Дорошевичи — деревня в Гродненском районе Гродненской области.